

События 
.
 2 февраля — прошла битва на реке Стреве около Ковно между армиями Тевтонского ордена и Великого княжества Литовского под руководством князей Ольгерда и Кейстута. Битва закончилась победой Тевтонского ордена.
 7 апреля — основан Карлов университет в Праге.
 Карл строит замок Карлштейн, чтобы разместить в нём свою коллекцию святынь и произведений искусства, издаёт указ о заложении Нове-Места, реконструирует Вышеград.
 23 апреля — Английский король Эдуард III основывает орден Подвязки.
 в этом году в Италии бушует чума, послужившая Боккаччо фоном для написания «Декамерона».
 1348—1351 — Страшная эпидемия чумы («Чёрной смерти») в Европе.
 Войска шведского короля Магнуса Эрикссона высадились в устье Невы и захватили Орешек. Вскоре Орешек освобождён новгородско-московскими силами.
 Устав в Кастилии и Леоне, фиксировавший личную свободу крестьян.
 На сейме в Праге король Карл Люксембург объявляет о присоединении Моравии, Силезии и Лужицы к землям чешской короны.
 Авиньон становится папским владением.
 Эпидемия в Византии.
 1348—1350 — Временный захват Маринидами Туниса.
 Болотовский договор, по которому Псков становится независимым от Новгорода
 Литовский князь Ольгерд посылал к хану Улуса Джучи Джанибеку своего брата Кориата требовать помощи. Но хан, по внушению московского князя Симеона Гордого, выдал ему Кориата вместе с другими литовскими послами.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1348 году

Скончались